Müllendorff ist der Familienname folgender Personen:

 Eugen Müllendorff (1855–1934), deutscher Ingenieur, Schriftsteller
 Julius Müllendorff (1835–1911),  Schriftsteller und katholischer Theologe